Доне́цьке — селище міського типу Слов'янського району Донецької області, підпорядковане Райгородоцькій селищній раді. Населення становить 664 особи.

Географічне положення 
Селище міського типу Донецьке лежить на річці Сіверський Донець за 106 км від Донецька.

Історія 
6 жовтня 2014 року в смт Донецьке сили АТО відбили атаку диверсійно-розвідувальної групи російських найманців.

Примітки

Джерело 
 Сили АТО завадили прориву російських диверсантів в Слов'янському районі 

Селища міського типу Донецької області